Orozko, een gemeente in de Spaanse regio Baskenland

 José Francisco Orozco y Jiménez (1864-1936), Mexicaans geestelijke
 Pascual Orozco (1882-1915), Mexicaans revolutionair
 José Clemente Orozco (1883-1949), Mexicaans schilder
 Soledad Orozco (1904-1996), vrouw van de Mexicaanse generaal en president Manuel Ávila Camacho
 Pedro Orozco González (1911-1989), Spaans componist
 Olga Orozco (1920-1999), Argentijns dichteres
 Rafael Orozco Maestre (1954-1992), Colombiaans componist en zanger
 Antonio Orozco (1972-), Spaans zanger
 Roberto García Orozco (1974-), Mexicaans voetballer en scheidsrechter
 Michael Orozco Fiscal (1986-), Amerikaans voetballer
 Emilio Orozco (1992-), Amerikaans voetballer